Sredozemske igre 1993, uradno XII. Sredozemske igre so se odvijale med 16. in 27. junijem 1993 v Languedoc-Roussillonu,  Francija. Na njih je sodelovalo 19 držav, ki so se pomerile v 24. športih.

Medalje

Zunanje povezave in viri 
 Olimpijski svet Srbije - rezultati Sredozemskih iger 1993 
Mednarodni komite 
Rezultati 

1993 v športu
Sredozemske igre 1993
Športne prireditve v Franciji